Милорад Јакшић Фанђо (Билећа, 5. септембар 1936) југословенски и српски је сниматељ, редитељ и сценариста.

Биографија 
Током студија машинства, сналазио се да финансира студије учествујући као возач филмске екипе и на позив тада познатог редитеља Душана Макавејева ушао је у свет филмске уметности што га је заинтересовало и удаљило од света машинства.

Знање и вештине у руковођењу филмском фотографијом стекао је у Кино клубу Београд.
Попто му ту нису веровали и ругали, о свом трошку је набавио филмску камеру, узео своју тада девојку и сам снимао и режирао кратак играни филм за 2-3 дана за који је добио награду на аматерском филмском фестивалу који је опет послао о свом трошку.

Током студија машинства, које није завршио, у Кино клубу Београд је упознао тада анонимуса а касније познатог редитеља Живојина Павловића.
Пошто је Павловићу тада познати сниматељ Александар Петковић отказао учешће у новом филму Буђење пацова, Павловић је замолио Милорада Јакшића да проба да учествује као сниматељ у том филму.
Филм Буђење пацова је учествовао на фестивалу у Берлину и добио награду.
Са Живојином Павловићем је учествовао у снимању 7 дугометражних филмова и тв серије Песма из 1975 године. Милорад Јакшић уместо машинства завршио је филмску режију на ФДУ у Београду.

Осим Павловића највише је сарађивао и са Драгославом Лазићем, Здравком Рандићем, Владимиром Тадејом, Зораном Амаром...

Живи у Београду.

Сниматељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Романца (кратки филм) || /
|-
| 1963. || Морава (кратки филм) || /
|-
| 1963. || Задушнице (кратки документарни филм) || /
|-
| 1964. || Самци су увек сами (кратки филм) || /
|-
| 1964. || Од плате се мора живети (кратки документарни филм) || /
|-
| 1964. || Парничење (кратки документарни филм) || /
|-
| 1964. || -{À propos de guerre}- (кратки документарни филм) || /
|-
| 1966. || Топле године || /
|-
| 1966. || Југотранс (кратки документарни филм) || /
|-
| 1967. || Буђење пацова || /
|-
| 1967. || Снага је пол здравја (кратки филм) || /
|-
| 1967. || Кад будем мртав и бео || /
|-
| 1967. || Лаку ноћ Шњука (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Има љубави, нема љубави || /
|-
| 1968. || Сирота Марија || /
|-
| 1969. || Заседа || /
|-
| 1969. || Тренутак истине (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1969. || Угаљ (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1969. || Трибун (кратки документарни филм) || /
|-
| 1969. || Пуцањ у главу (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Црвено класје || /
|-
| 1971. || Крагујевац 1941 (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1972. || Лов на јелене || /
|-
| 1972. || Грађани села Луга (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Трагови црне девојке || /
|-
| 1972. || Бурдуш кондуктер (кратки филм)|| /
|-
| 1973. || Санитекс (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Жута || /
|-
| 1973. || Павиљон број 6 (ТВ филм)|| /
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1974. || Кошава || /
|-
| 1974. || Петао није запевао (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Песма хероју - Владо Багат (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1974. || Молим, насмешите се (кратки филм) || /
|-
| 1975. || Либија, Либија, Либија (кратки филм) || /
|-
| 1975. || Песма (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || ГП Јадран || /
|-
| 1976. || Сунце на четири звоника (кратки документарни филм)|| /
|-
| 1976. || Иди тамо где те не познају (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Лептиров облак || /
|-
| 1977. || Хајка || /
|-
| 1978. || Павиљон 6 || /
|-
| 1979. || Кур пранвера вонохет || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Кад пролеће касни (ТВ мини серија) || /
|-
| 1981. || Зид смрти (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Пикник у Тополи || /
|-
| 1984. || Бункер (кратки документарни филм) || /
|-
| 1986. || Шмекер || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2013. || Звездара (ТВ серија) || /
|}

Одељење за камеру 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1967. || Палма међу палмама || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Хајдучија (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Игњатовић против Гебелса (ТВ филм) || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Романца (кратки филм)|| /
|-
| 1969. || Тренутак истине (кратки документарни филм)|| /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Романца (кратки филм)|| /
|-
| 1969. || Тренутак истине (кратки документарни филм)|| /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1956. || Путници са Сплендида || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Бели трагови || /
|}

Монтажер 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Романца (кратки филм)|| /
|}

Извори 
  - Интервју за Филмски свет 1967 / Југопапир
  - Интевју за Блиц

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Босанскохерцеговачки сниматељи
Југословенски сниматељи
Босанскохерцеговачки редитељи
Југословенски редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Југословенски сценаристи
Билећани
Српски редитељи из Босне и Херцеговине
Српски сценаристи из Босне и Херцеговине
Српски сниматељи